Лос Енкуентрос има више значења:

 Лос Енкуентрос (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Енкуентрос (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику